Снурніцин Андрій Володимирович — майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу.
 Снурніцин Олег Володимирович — лейтенант, учасник війни в Республіці Афганістан.
Прізвища
 Снурніцин Ігор Сергійович — український футболіст.